Stratford kan henvise til flere stednavne:

 Australien
 Stratford, Queensland
 Stratford, Victoria
 Stratford, New South Wales

 Canada
 Stratford, Ontario
 Stratford, Prince Edward Island
 Stratford, Quebec

 England
 Stratford-upon-Avon, en by i Warwickshire, fødested for William Shakespeare
 Stratford, London

 Irland
 Stratford-on-Slaney

 New Zealand
 Stratford, New Zealand

 USA
 Stratford, Californien
 Stratford, Connecticut
 Stratford, Iowa
 Stratford, New Hampshire
 Stratford, New Jersey
 Stratford, New York
 Stratford, Oklahoma
 Stratford, South Dakota
 Stratford, Texas
 Stratford, Wisconsin
 Stratford University